Pocrí (Coclé), een plaats in de provincie Coclé in Panama
 Pocrí (Los Santos), een plaats in de provincie Los Santos in Panama